

Patronyme 

 Robert Kardashian (1944-2003), avocat américain, père des personnalités suivantes ;
 Kourtney Kardashian (1979-), productrice, animatrice, actrice de télévision, mannequin et femme d'affaires américaine ; 
 Kim Kardashian (1980-),  productrice, animatrice et actrice de télévision américaine ;
 Khloé Kardashian (1984-),  animatrice de télévision et mannequin ;
 Robert Kardashian Jr (1987-), acteur de télévision, mannequin et homme d'affaires américain.

Émissions 

 L'Incroyable Famille Kardashian, émission de télé-réalité américaine, diffusée à partir de 2007 sur E! ;
 Liste des épisodes de L'Incroyable Famille Kardashian
 Les Sœurs Kardashian à Miami, émission de télé-réalité américaine avec Khloé et Kourtney Kardashian, diffusée en 2009 sur E! ;
 Les Kardashian à New York, émission de télé-réalité américaine avec Kourtney et Kim Kardashian, diffusée en 2011 sur E!.
 Les Kardashian, émission de télé-réalité américain diffusée en 2022 sur Hulu.

Science 
Kardashian est un patronyme utilisé en sociologie des sciences:
 L'indice K (ou Indice Kardashian) mesure l'hypertrophie médiatique des chercheurs scientifiques 
 On parle de « Kardashian de la science » ou de « Kardashientifique » pour désigner des chercheurs dont l'indice K est supérieur à 5.